Sêder (em hebraico סדר, ou seja, "ordem") é uma palavra que dentro do Judaísmo pode ser aplicado de diversas formas:

 As leituras da Torá de acordo com o antigo ciclo trianual palestino. As divisões da leitura eram chamadas sedarim.
 Uma das seis ordens (seções maiores) da Mishná.
 Uma ordem de orações que constituem uma liturgia, como por exemplo O Seder de Rav Amram. Ver o artigo Sidur.
 O Sêder de Pessach.
 Hemdat ha-Yamim, modelado como o Sêder de Pessach, sendo um sêeder preparado para a festa judaica de Tu B'shevat.

Judaísmo
Desambiguação
Palavras, frases e expressões em hebraico